Сен-Сир-ле-Шампа́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24397.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 160 км восточнее Бордо, в 50 км к северо-востоку от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 279 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 170 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 118 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 118 активных жителей работали 113 человек (61 мужчина и 52 женщины), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 52 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Кирика и Иулитты (XI век). Исторический памятник с 1970 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь